Gibraltar Open 2021 – dwunasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2020/2021. Turniej ten rozegrany został w dniach 1–7 marca 2021 roku w kompleksie sportowym Marshall Arena w Milton Keynes. Pierwotnie miał odbyć się na Gibraltarze, jednak w związku z pandemią COVID-19 został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. Swój udział w turnieju zapowiedział Szkot Stephen Hendry. Zrobił to za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. Tytuł mistrzowski obronił Judd Trump, pokonując w finale swojego rodaka Jacka Lisowskiego 4–0.

Nagrody pieniężne 
Zwycięzca: £ 50 000 
II miejsce: £ 20 000 
Półfinalista: £ 6 000 
Ćwierćfinalista: £ 5 000 
Ostatnia 16: £ 4 000 
Ostatnia 32: £ 3 000 
Ostatnia 64: £ 2 000 

Pula nagród: £ 251 000

Drabinka turniejowa 
Na podstawie:

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Zawodnicy którzy wycofali się z turnieju 
Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju ze zmagań wycofali się następujący zawodnicy:

  Ronnie O’Sullivan (zastąpiony przez Johna Astleya)
  John Higgins (zastąpiony przez Hamima Hussaina)
  Amine Amiri (zastąpiony przez Haydona Pinheya).
  Graeme Dott (zastąpiony przez Dylana Emery’ego)

Breaki stupunktowe turnieju 
Liczba breaków:80

 145, 103  Jamie Jones
 142, 137, 130, 124  Mark Selby
 140, 113  Shaun Murphy
 140  Scott Donaldson
 138  Riley Parsons
 137, 126, 103  Jack Lisowski
 137  Chris Wakelin
 134, 114  Jamie Clarke
 132, 115  Fraser Patrick
 132, 105  Chen Zifan
 131, 128, 126, 124, 124, 106, 104, 101  Judd Trump
 130, 129, 103  Barry Hawkins
 127, 115, 107  Stuart Carrington
 126  Mark Allen
 125  Mitchell Mann
 124, 107  David Gilbert
 124  Luo Honghao
 123, 102  Soheil Vahedi
 121, 115, 113, 109, 101  Xiao Guodong
 119, 102  Matthew Selt
 119  Thepchaiya Un-Nooh
 118  Anthony McGill

 116  Ashley Hugill
 116  Elliot Slessor
 115, 109, 105  Kyren Wilson
 113  Anthony Hamilton
 112, 100  Luca Brecel
 109, 106  Liam Highfield
 108  Ricky Walden
 107, 105, 100  Allister Carter
 107  Lu Ning
 107  Stephen Hendry
 106, 102  Liang Wenbo
 105  Hossein Vafaei
 104  Pang Junxu
 104  Tom Ford
 103  Mark Williams
 103  Oliver Lines
 102  Billy Joe Castle
 101, 101  Jamie O’Neill
 101  Chang Bingyu
 101  Si Jiahui
 100  Akani Songsermsawad
 100  Martin Gould

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 wst.tv

2021 w snookerze
2021 w Europie
Gibraltar Open
Gibraltar w XXI wieku